SLC16A11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 471 амінокислот, а молекулярна маса — 47 791.

Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, транспорт, симпортний транспорт. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки